Pleurat I, rei il·liri de la meitat del segle IV aC
 Pleurat II, rei il·liri anterior al 250 aC 
 Pleurat III, rei il·liri del 205 aC fins al 180 aC.
 Pleurat (germà de Gentius), príncep il·liri 
 Pleurat (fill de Gentius), príncep il·liri 
 Pleurat (noble), noble il·liri